ISAF () — міжнародна місія зі сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан.
 ISAF () — міжнародна організація вітрильного спорту.
 ISAF () — міжнародна база даних реєстрації усіх випадків нападу акул, що ведеться з часів Другої світової війни.
 ISAF () — міжнародна неприбуткова організація, що об'єднує фахівців, технологів, експертів в алкогольній, метаноловій, ефірній та біопаливній галузях індустрії. Існує з 1976 року.